Ниалл (Ньял; ; др.-сканд. Njal) — мужское имя ирландского происхождения. Используется также в скандинавском именослове. Известные носители:
 Ниалл Девять Заложников — верховный король Ирландии (V в.)
 Ниалл Фроссах — король Айлеха (743—770) и верховный король Ирландии (763—770)
 Ниалл Калле — король Айлеха (823—846) и верховный король Ирландии (833—846)
 Ниалл Глундуб — король Айлеха (911—919) и верховный король Ирландии (916—919)